Gminy w USA:
 Ree (ang. Ree Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ward
 Ree (ang. Ree Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Charles Mix

inne: 
 REE – Pierwiastki ziem rzadkich (z ang. Rare Earth Elements)